pic Black, un sommet de l'État de l'Alaska, aux États-Unis ;
 pic Black, un sommet de l'État de Washington, aux États-Unis ;
 Pic Black Elk, un sommet de l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis ;
 , un sommet du Wyoming, aux États-Unis.

Voir aussi